Markansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Markansaari (ö i Nordvästra Birkaland), 
 Markansaari (ö i Tammerfors), Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar